Bayeux kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Bayeux (ort), Paraíba, 
 Bayeux (kommun), Paraíba,

Frankrike 

 Bayeux, ort och kommun, departementet Calvados i regionen Normandie, 

Robotskapade Brasilienförgreningar